Ditlev Vibe kan syfta på:

 Ditlev Vibe (1670-1731), dansk statsman
 Ditlev Vibe (1751-1834), norsk generalkrigskommissarie